Ла Гран Чина има више значења:

 Ла Гран Чина (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Гран Чина (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гран Чина (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику